Serdar Gürler, né le  à Haguenau (Bas-Rhin), est un footballeur international turc évoluant au poste d'ailier droit à İstanbul Başakşehir.

Biographie 
En 2006 il fait partie de la sélection des 14 ans de la Ligue de Franche-Comté. Formé au FC Sochaux, il joue son premier match professionnel lors de la saison 2009-2010, en entrant en jeu contre l'AS Saint-Étienne à la place de Marvin Martin. En trois saisons, Serdar ne prend part qu'à trois matchs professionnel dont seulement deux en Ligue 1 et décide de quitter le club franc-comtois pour la Turquie et le club d'Elazığspor. 

Il y joue deux saisons complètes avant de rejoindre Trabzonspor pour trois saisons, mais ne reste que six mois, avant de quitter le club après seulement onze matchs et deux buts. Il signe alors en faveur de Kayseri Erciyesspor. Après une demi-saison au club, il voit son club être rétrogradé en seconde division turque, après avoir terminé à l'avant dernière place du championnat.

Statistiques 
Le tableau ci-dessous retrace la carrière de Serdar Gürler depuis ses débuts :

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur français
Footballeur international turc
Joueur du FC Sochaux-Montbéliard
Joueur de l'Elazığspor
Joueur du Trabzonspor
Joueur du Kayseri Erciyesspor
Joueur du Gençlerbirliği SK
Joueur de l'Ankaraspor
Joueur de la SD Huesca
Joueur du Göztepe SK
Joueur de l'Antalyaspor
Joueur du Konyaspor
Naissance en septembre 1991
Naissance à Haguenau